Jacek Jezierski (ur. 1722, zm. 1805) – polski szlachcic, kasztelan łukowski
 Jacek Jezierski (ur. 1949) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warmiński, biskup diecezjalny elbląski
 Jacek Jezierski (ur. 1958) – polski urzędnik państwowy, prezes Najwyższej Izby Kontroli
 Jacek z Gołąbków Jezierski (zm. 1778) – chorąży łukowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej